Gilbert Cohen-Tanugi (1929-), auteur français
 Saskia Cohen-Tanugi (1959-), metteur en scène française
 Laurent Cohen-Tanugi (1957-), avocat et essayiste français

Patronyme juif